fészek, állatbölcső
fészek vagy fészekvirágzat, a virágzatok egyik típusa
fészek, kitalált földönkívüli faj a Marvel Comics képregényeiben
Fészek, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának (PTE KTK) lapja
Fészek Művészklub
Fészek Színház